

Tytuły dzieł 
 Czarny kot – nowela Edgara Allana Poe z 1843 roku
 Czarny kot – wiersz Zygmunkta Różyckiego ze zbioru Wybór poezyi 
 Czarny kot (The Black Cat) – film amerykański z 1934 roku, reż. Edgar G. Ulmer
 Czarny kot (The Black Cat) – film amerykański z 1941 roku, reż. Albert S. Rogell
 Czarny kot (Yabu no Naka no Kuroneko) – film japoński z 1968 roku, reż. Kaneto Shindô
 Czarny kot (Il Gatto nero) – film włoski z 1981 roku, reż. Lucio Fulci
 Czarny kot (Il Gatto nero) – film włoski z 1989 roku, reż. Luigi Cozzi

Inne 
 „Czarny Kot” – tygodnik literacko-artystyczny
 „Czarny Kot” (Le Chat Noir) – francuski kabaret XIX-wieczny skupiający ówczesną bohemę artystyczną Paryża
 „Czarny Kot” – polski kabaret z okresu międzywojennego
 „Czarny Kot” – kryptonim Białoruskiej Armii Wyzwoleńczej
 Czarny Kot – postać fikcyjna, superbohater występujący w serialu animowanym Miraculum: Biedronka i Czarny Kot
 Czarny Kot – hotel w Warszawie (samowola budowlana)
 Czarny Kot – skała wspinaczkowa na Wyżynie Częstochowskiej
 „Czarny Kot” – polski szybowiec amatorski

Zobacz też

Przypisy